Сыра — российский топоним:

 Сыра (река, впадает в Камское водохранилище) — река в Пермском крае. 
 Сыра (приток Сылвы) — река в Пермском крае и Свердловской области.
 Сыра — село Суксунского района Пермского края.